Йи́лове-у-Пра́ги () — город в районе Прага-запад Среднечешского края Чехии.

История 

Первое упоминание о селении Йилове относится к 1045 году.

Население

Города-побратимы 

Города Среднечешского края